Литература и искусство:

 Литература и искусство — советский журнал марксистской критики и методологии, выходил в 1930—1932 годах.
 Литература и искусство () — белорусская еженедельная литературная газета.
 Литература и искусство — белорусское редакционно-издательское учреждение.